Аббревиатура ICMA может быть расшифрована, как:
 Indian Chemical Manufacturers Association
 Institute of Cost and Management Accountants
 International Capital Market Association
 International Card Manufacturers Association
 International Center of Medieval Art
 International Christian Maritime Association
 International City/County Management Association
 International Classified Media Association
 International Commission on the Middle Atmosphere
 International Computer Music Association
 Irish Chemical Marketers Association
 International Computer Music Association — Международная ассоциация компьютерной музыки